Suttonina är ett släkte av svampar. Suttonina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Suttonina